P83 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 83, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament